Derry (Noord-Ierland), een stad in Noord-Ierland
Derry (New Hampshire), een stad in de Amerikaanse staat New Hampshire
Derry (Pennsylvania), een stad in de Amerikaanse staat Pennsylvania